Естанзуела има више значења:

 Естанзуела (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Естанзуела (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Естанзуела (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Естанзуела (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Естанзуела, Ла Асијенда (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Естанзуела (Соледад Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Естанзуела (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Естанзуела (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Естанзуела (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику